Vils kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Vils (Naab) – vattendrag i Bayern,
 Vils (Donau) – vattendrag i Tyskland,

Österrike 

 Vils (vattendrag i Österrike, lat 47,55, long 10,67), 
 Vils (kommun), Tyrolen, Politischer Bezirk Reutte, 

Robotskapade Österrikeförgreningar